Сепу́льведа () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Сепульведа Амор, Бернардо (род. 1941) — мексиканский юрист, министр иностранных дел Мексики.
 Сепульведа, Луис (1949—2020) — чилийский писатель, журналист, политический деятель и правозащитник.
 Сепульведа, Матиас (род. 1999) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Сепульведа, Хуан Хинэс де (1490 — 1573) — испанский гуманист, историограф императора Карла V. 
 Сепульведа, Эдуардо (род. 1991) — аргентинский профессиональный велогонщик.

Составные фамилии 
 Мехссату Сепульведа, Найель (род. 2002) — бельгиский и чилийский футболист.

Топоним 
 Сепульведа — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сепульведа — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.